Grevelingen kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gravelines, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Nederländerna 

 Grevelingen (Nederländerna), sjö, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar